Битва при Чхунджу (1235) — бій між корейськими і монгольськими військами часів Монгольської навали у Корею.
 Битва при Чхунджу (1592) — бій між корейськими і японськими військами часів Імджинської війни.